Джордж Карл ( род. 12 мая 1951 года в Пенн Хиллс, округ Аллегейни, штат Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, который выступал в Американской баскетбольной ассоциации (АБА) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тренер. В последнее время работал главным тренером команды НБА «Сакраменто Кингз». Член баскетбольного зала славы с 2022 года.

Биография

Ранние годы 
Карл родился и вырос в Пенн-Хиллз, штат Пенсильвания, учился в средней школе Пенн-Хиллз и окончил ее в 1969 году. В течение трех лет он играл в университете Северной Каролины под руководством главного тренера Дина Смита. В его выпускном сезоне в 1973 году «Тар Хилз» заняли третье место в «Национальном Пригласительном Турнире» («National Invitation Tournament», NIT). 

После обучения в университете Северной Каролины он подписал в 1973 году контракт с «Сан-Антонио Спёрс», который выступал в Американской баскетбольной ассоциации. С 1976 года Джордж Карл в составе Сан-Антонио играл в Национальной баскетбольной ассоциации. В 1978 году он завершил карьеру.

Ранняя тренерская карьера 
После завершения карьеры работал ассистентом главного тренера «Сан-Антонио Спёрс». Затем Джордж Карл тренировал клуб «Монтана Голден Наггетс» из Континентальной баскетбольной ассоциации, где дважды в 1981 и 1983 годах становился тренером года.

В мае 1984 года главный тренер Том Ниссалке был уволен, а Джордж Карл, в возрасте 33 лет, был назначен главным тренером «Кливленд Кавальерс». В конце сезона 1986 года он был уволен со своего поста. В течение следующих двух месяцев он был советником в «Милуоки Бакс»

В сезоне 1986/87 года Джордж Карл тренировал «Голден Стэйт Уорриорз» и выиграл с ними с рекордом тридцать из пятидесяти на год прежде, выведя их в плей-офф впервые за десять лет. Они достигли стадии полуфинала против Мэджика Джонсона, возглавлявших «Лос-Анджелес Лейкерс», четвёртая игра вошла в серую Великие игры НБА. Эрик Флойд набрал 12 очков в четвёртой четверти, которая дала ему постоянный рекорд 39 очков во второй половине в играх плей-офф и закончил с 51 очками и победой Голден Стэйт 129—121.

Джорж Карл ушёл из Голден Стэйт в сезоне 1987/88 из-за потерь, когда три из четырёх снайперов, включая Эрика Флойда, были проданы, а четвёртый из-за проблем с алкоголем пропустил месяц. Команда выиграла всего 16 игр.

В 1988 году Карл вернулся в Континентальную баскетбольную ассоциацию став тренером «Олбани Патрунс», затем тренировал Мадридский «Реал» в течение двух сезонов с перерывом на один год.

В сезоне 1990/91 вновь тренировал «Олбани Патрунс», где они в сезоне победили 50 и проиграли 6 игр, и удивительно выиграли 28 домашних матчей, а сам Карл стал в третий раз тренером года Континентальной баскетбольной ассоциации.

Сиэтл 
Карл вернулся в НБА как главный тренер «Сиэтл Суперсоникс» с 1992 по 1998 годы, вывел их в финал 1996 году, где они проиграли «Чикаго Буллс» в шести играх. Во всех его сезонах в Сиэтле команда заслужила приз за спортивное поведение НБА, выиграла три титула победителя дивизиона, преодолевала отметку 50 побед ежегодно, он был полностью занятым тренером.

Милуоки 
В 1998 году Джордж Карл перешёл в «Милуоки Бакс» как главный тренер, соблазненный большим контрактом. За свои первые года он восстановил борющуюся команду, устойчиво увеличивая количество побед, и руководил командой в пределах одной игры в финале конференции НБА 2001, Однако, его команда разрушилась вниз на протяжении 2002 года, падая с места номер один в Восточной конференции в январе к сезону без плей-офф. Он был уволен после другого неудачного сезона в 2003 году, где его команда вышла в плей-офф с процентом побед пятьдесят.

В 2002 году Джордж Карл тренировал сборную США на чемпионате мира по баскетболу 2002, где она заняла шестое место.

Денвер 
Он вернулся главным тренером в НБА 27 января 2005 году, когда до него «Денвер Наггетс» временно возглавлял Майк Купер, и повел команду на невероятное направление к призу за спортивное поведение НБА. 27 июля 2005 года Денвер объявил, что у Карла рак простаты. Джордж Карл наслаждался восстановлением своей карьеры с Денвером, ведя их к беспрецедентной серии из 32 побед при 8 поражениях во второй половине сезона 2004/05. Его сын Коби Карл был запасным защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» после карьеры атакующего защитника в университете Бойз. Коби появился на драфте НБА 2006 после обнаружения рака щитовидной железы, он отозвал свою заявку с драфта и вернулся в университет.

28 декабря 2006 года Джордж Карл стал двенадцатым тренером в истории НБА, который достиг отметки 800 побед, когда его Денвер победил «Сиэтл» со счетом 112-98.

31 декабря 2008 года Карл достиг 900 побед в тренерской карьере с его Денвером, поскольку он превзошёл «Торонто Рэпторс» 114—107.

В течение сезона 2008/09 Денвер, ведомый Карлом, Кармело Энтони, и недавним приобретением Чонси Биллапс связали наилучший результат 54 победы в регулярном сезоне и вышли в плей-офф Западной конференции. 27 апреля 2009 года «Наггетс» вручили «Хорнетс» 58 очковую разницу во время четвёртой игры из первого раунда серии плей-офф. Это стала самой большой разницей в истории плей-офф НБА. «Денвер» победил «Даллас» в пяти играх полуфинала конференции, потом пришло поражение от возможного чемпиона «Лейкерс» в 6 играх, где «Наггетс» проигрывал игры с разницей от 6 до 27 очков.

Джордж Карл тренировал команду звезд Западной конференции матча всех звёзд 14 февраля 2010 года в Далласе Техас. Это было четвёртым разом, когда его выбрали, и первым с тех пор как он покинул Сиэтл.

После матча всех звёзд на пресс-конференции было объявлено, что у тренера Карла был выявлен излечимый рак шеи и горла. Карл ушёл в отпуск на время лечения. Ассистент тренера Эдриан Дентли временно исполнял обязанности главного тренера в конце сезона и команда финишировала плохо, уйди со второго места на четвёртое. Хотя Карл мог бы тренировать команду во втором раунде, «Наггетс» были остановлены в 6 играх «Ютой Джаз».

В сезоне 2010/2011 10 декабря 2010 года в матче против «Торонто Рэпторс» одержал тысячную победу как главный тренер клуба НБА. Он стал седьмым тренером в истории, который достиг этого результата. В этом же сезоне после матча всех звёзд было объявлено, что Кармело Энтони перешёл из «Денвера» в «Нью-Йорк Никс». Состав «Наггетс» изменился более чем на треть. Сам Карл был уверен, что после обмена его команда выйдет в плей-офф. И в подтверждении Денвер выиграл 15 матчей из 19 и добавил новые черты в своей игровой модели.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика тренера 

|-
| align="left" |Кливленд
| align="left" |1984-85
|82||36||46||.439|| align="center" |4 в Центральном дивизионе||4||1||3
| align="center" |Проигрыш в первом раунде
|-
| align="left" |Кливленд
| align="left" |1985-86
|66||25||42||.373|| align="center" |уволен||—||—||—
| align="center" |—
|-
| align="left" |Голден Стэйт
| align="left" |1986-87
|82||42||40||.512|| align="center" |3 в Тихоокеанском дивизионе||10||4||6
| align="center" |Проигрыш в полуфинале конференции
|-
| align="left" |Голден Стэйт
| align="left" |1987-88
|64||16||48||.250|| align="center" |уволен||—||—||—
| align="center" |—
|-
| align="left" |Сиэтл
| align="left" |1991-92
|42||27||15||.643|| align="center" |4 в Тихоокеанском дивизионе||9||4||5
| align="center" |Проигрыш в полуфинале конференции
|-
| align="left" |Сиэтл
| align="left" |1992-93
|82||55||27||.671|| align="center" |2 в Тихоокеанском дивизионе||19||10||9
| align="center" |Проигрыш в финале конференции
|-
| align="left" |Сиэтл
| align="left" |1993-94
|82||63||19||.768|| align="center" |1 в Тихоокеанском дивизионе||5||2||3
| align="center" |Проигрыш в первом раунде
|-
| align="left" |Сиэтл
| align="left" |1994-95
|82||57||25||.695|| align="center" |2 в Тихоокеанском дивизионе||4||1||3
| align="center" |Проигрыш в первом раунде
|-
| align="left" |Сиэтл
| align="left" |1995-96
|82||64||18||.780|| align="center" |1 в Тихоокеанском дивизионе||21||13||8
| align="center" |Проигрыш в финале НБА
|-
| align="left" |Сиэтл
| align="left" |1996-97
|82||57||25||.695|| align="center" |1 в Тихоокеанском дивизионе||12||6||6
| align="center" |Проигрыш в полуфинале конференции
|-
| align="left" |Сиэтл
| align="left" |1997-98
|82||61||21||.744|| align="center" |1 в Тихоокеанском дивизионе||10||4||6
| align="center" |Проигрыш в полуфинале конференции
|-
| align="left" |Милуоки
| align="left" |1998-99
|50||28||22||.560|| align="center" |4 в Центральном дивизионе||3||0||3
| align="center" |Проигрыш в первом раунде
|-
| align="left" |Милуоки
| align="left" |1999-00
|82||42||40||.512|| align="center" |5 в Центральном дивизионе||5||2||3
| align="center" |Проигрыш в первом раунде
|-
| align="left" |Милуоки
| align="left" |2000-01
|82||52||30||.634|| align="center" |1 в Центральном дивизионе||18||10||8
| align="center" |Проигрыш в финале конференции
|-
| align="left" |Милуоки
| align="left" |2001-02
|82||41||41||.500|| align="center" |5 в Центральном дивизионе||—||—||—
| align="center" |Не выход в плей-офф
|-
| align="left" |Милуоки
| align="left" |2002-03
|82||42||40||.512|| align="center" |4 в Центральном дивизионе||6||2||4
| align="center" |Проигрыш в первом раунде
|-
| align="left" |Денвер
| align="left" |2004-05
|40||32||8||.800|| align="center" |2 в Северо-Западном дивизионе||5||1||4
| align="center" |Проигрыш в первом раунде
|-
| align="left" |Денвер
| align="left" |2005-06
|82||44||38||.537|| align="center" |1 в Северо-Западном дивизионе||5||1||4
| align="center" |Проигрыш в первом раунде
|-
| align="left" |Денвер
| align="left" |2006-07
|82||45||37||.549|| align="center" |2 в Северо-Западном дивизионе||5||1||4
| align="center" |Проигрыш в первом раунде
|-
| align="left" |Денвер
| align="left" |2007-08
|82||50||32||.610|| align="center" |2 в Северо-Западном дивизионе||4||0||4
| align="center" |Проигрыш в первом раунде
|-
| align="left" |Денвер
| align="left" |2008-09
|82||54||28||.659|| align="center" |1 в Северо-Западном дивизионе||16||10||6
| align="center" | Проигрыш в финале конференции
|-
| align="left" |Денвер
| align="left" |2009-10
|82||53||29||.646|| align="center" |1 в Северо-Западном дивизионе||6||2||4
| align="center" |Проигрыш в первом раунде
|-
| align="left" |Денвер
| align="left" |2010-11
|82||53||29||.646|| align="center" |2 в Северо-Западном дивизионе||5||1||4
| align="center" |Проигрыш в первом раунде
|-
| align="left" |Денвер
| align="left" |
|66||38||28||.576|| align="center" |2 в Северо-Западном дивизионе||7||3||4
| align="center" | Проигрыш в первом раунде
|-
| align="left" |Денвер
| align="left" |
|82||57||25||.695|| align="center" |2 в Северо-Западном дивизионе||6||2||4
| align="center" | Проигрыш в первом раунде
|-class="sortbottom"
|Всего за карьеру 
| ||1887||1131||756||.599|| ||185||80||105||align="center" |1 финал НБА

Примечания

Ссылки 
 Профайл тренера на сайте НБА
 Статистика игрока на сайте databasebasketball.com
 Дорога в тысячу ли

Баскетболисты США
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры сборной США по баскетболу
Тренеры «Кливленд Кавальерс»
Тренеры «Голден Стэйт Уорриорз»
Тренеры «Сиэтл Суперсоникс»
Тренеры «Милуоки Бакс»
Тренеры «Денвер Наггетс»
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Члены Зала славы баскетбола